Het provinciedistrict Aat, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Aat in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Aat, Beloeil, Chièvres en Vloesberg.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Aat omvat enkel de gemeente Aat.
 Het kieskanton Beloeil omvat de gemeenten Beloeil en Bernissart.
 Het kieskanton Chièvres omvat de gemeenten Brugelette en Chièvres.
 Het kieskanton Vloesberg omvat de gemeenten Elzele en Vloesberg.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 4 zetels van het kiesarrondissement Aat toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Aat
 (*)1985: SEP (0,75%), PCN (0,19%) / 1991: B.E.B. (0,92%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Aat
Aat